Ameringer ist der Familienname folgender Personen:

 Charles D. Ameringer (* 1926), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Oscar Ameringer (eigentl. Oskar Ameringer; 1870–1943), US-amerikanischer Publizist

Siehe auch:
 Amering (Begriffsklärung)